

Cinema
 All in the Family – cortometraggio muto prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company (1912)
 All in the Family – film diretto da Ketan Mehta (1992)
 All in the Family – film del 1975 diretto da Mu Chu

Letteratura 
 All in the Family romanzo del 1967 di Edwin O'Connor

Musica 
 All in the Family – singolo dei Korn del 1998, dall'album Follow the Leader

Televisione 
 Arcibaldo (All in the Family) – serie televisiva statunitense
 Rebecca: la sesta figlia (All in the Family) – episodio della prima stagione di Brothers & Sisters
 All in the Family – episodio della terza stagione di Dexter
 La fiera delle adozioni (All in the Family) – episodio di Doc
 Paura (All in the Family) – episodio della sesta stagione di E.R. Medici in prima linea
 Affari di famiglia (All in the Family) – episodio della quindicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia